Бха́дра:

 Бхадра () — богиня охоты в индуизме, одна из спутниц Шивы.
 Бхадра — река в штате Карнатака, Индия.
 Бхадра (водохранилище) — водохранилище  в штате Карнатака, Индия.
 Бхадра — один из гимнов «Сама-веды».

Сестра Шани Дева , выпившая в утробе матери Чаи яд Халхал, тем самым спасшая её от смерти.